Валя-Попій () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тодірешть.
 Валя-Попій () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Валя-Попій () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Прібоєнь.
 Валя-Попій () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Радовану.
 Валя-Попій () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.